Во́лохова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Волохова, Анна Исааковна (1911—2000) — советский звукооператор.
 Волохова, Василиса — мамка царевича Дмитрия Углицкого, сына Ивана Грозного. 
 Волохова, Наталья Николаевна (1878—1966) — русская, советская актриса.